Trina est un prénom américain.

 Trina (Katrina Laverne Taylor), rappeuse américaine.
 Trina Echolls, personnage fictif de la série Veronica Mars.
 Trina Michaels, actrice pornographique américaine.

Prénom féminin